Miejscowości w USA:
 Mecosta – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
Gminy w USA:
 Mecosta (ang. Mecosta Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mecosta (ang. Mecosta County) – w stanie Michigan